

Mitologia grecka 
 Thalia (Talia, Taleja, Thalea) – w mitologii greckiej jedna z Charyt
 Thalia (Talia, Taleja, Thalea) – w mitologii greckiej muza komedii

Inne 
 Thalia – planetoida o numerze katalogowym 23
 „Thalia” (HMS „Thalia”) – nazwa okrętów Royal Navy
 Thalia (Renault Thalia) – samochód osobowy

Zobacz też 
 Taleja
 Talia
 Thalía – pseudonim piosenkarki Ariadny Thalíi Sodi Mirandy